Ла Бока дел Потреро има више значења:

 Ла Бока дел Потреро (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бока дел Потреро (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику